Een zeegat (geografie), een verbinding tussen een kustwater en de zee
Zeegat (Hulst), een plaats in de gemeente Hulst

Een zeegat is geen zeestraat